Pacte de stabilité peut faire référence à :
 Pacte de stabilité et de croissance, pacte économique adopté par le Conseil Européen en 1997
 Pacte de stabilité, pacte de 1995 à l'initiative de l'Union Européenne

Notes et références